Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 524 dans le monde.

 RS-524 au Brésil
 Route régionale 524 en Finlande
 Route nationale 524 en France